Brachtel ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Brachtel (* 1985), deutscher Komponist, Dirigent, DJ und Musikproduzent
 Rudolf Brachtel (1909–1988), deutscher Internist und KZ-Arzt